Kavaklı kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,78, long 32,65),

Turkiet 

 Ovakavağı, ort, Konya, 
 Tatkavaklı, ort, Bursa, 
 Kavaklı (ort i Turkiet, Kırklareli), 
 Kavaklı (ort i Turkiet, İstanbul), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar